Instituto de Educação pode se referir às seguintes escolas (que, originalmente, destinavam-se exclusivamente à formação de professores):

 Instituto de Educação do Amazonas, instituto centenário de Manaus.
 Instituto de Educação Anísio Teixeira, em Caetité na Bahia, terra natal do educador que lhe dá nome.
 Instituto de Educação General Flores da Cunha, escola da cidade de Porto Alegre.
 Instituto de Educação de Minas Gerais, localizado na cidade de Belo Horizonte.
 Instituto de Educação do Pará, atual Instituto Estadual de Educação do Pará, em Belém.
 Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho, de Niterói.
 Instituto de Educação do Rio de Janeiro

Desambiguações de organizações